Любавский — фамилия. Известные носители:
 Любавский, Константин Васильевич (1907—?) — советский учёный-металлург, технолог сварочных процессов.
 Любавский, Матвей Кузьмич (1860—1936) — российский и советский историк, действительный член АН СССР.
 Любавский, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 8599; 26 ноября 1851.
 Любавский, Сергей Матвеевич — Георгиевский кавалер; подпоручик (поручик); 26 августа 1919.

См. также 
 Любавские — русский дворянский род.